Abklatsch steht für:

 verschiedene Reproduktionsverfahren durch calques:
 Abklatsch (Epigraphik), ein Reproduktionsverfahren für Inschriften
 Abklatsch (Zeichenkunst), ein Reproduktionsverfahren in der Bildenden Kunst auf Papier
 Abklatsch (Drucktechnik), ein Reproduktionsverfahren im Buchdruck
 Abklatsch (Hygiene), ein Testverfahren zur Keimzahlbestimmung
 ebenso: eine Probenentnahme in der medizinischen Diagnostik, siehe Abklatschpräparat
 eine Abart bei Briefmarken; siehe Abart (Philatelie)#Abklatsch
 metaphorisch: eine schlecht gemachte oder wenig originelle Kopie eines großartigeren künstlerischen Werkes

Abklatschen:
 ein Kinderspiel, siehe Fangen
 (beim Paartanz): jemandem den Tanzpartner abwerben

Siehe auch:
Abklatschung